Цолло () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1969) — американский актёр и певец.
  (род. 1952) — австралийский политик.
  (род. 1958) — американский актёр и певец.
  (1943–2005) — итальянский журналист и писатель.
  (род. 1953) — американский театральный кинорежиссёр и продюсер.